Дариус Тайон Миллер (; род. 21 марта 1990 года, Мейсвилл, Кентукки, США) — американский профессиональный баскетболист, который выступает за клуб «Оклахома-Сити Тандер». Играет на позиции лёгкого форварда.

Профессиональная карьера 
Миллер был выбран под общим 46-м номером на драфте НБА 2012 года «Нью-Орлеан Хорнетс». В своем первом сезоне занимает одно из последних мест в ротации команды, проводя на паркете в среднем 12,8 минут, набирая 1,9 очка за игру.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки БК «Брозе»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»